Billa peut désigner :
 Une chaîne de supermarchés d'origine autrichienne surtout représentée en Europe de l'Est : Billa.
 Un film tamoul de 1980 : Billa, mettant en scène Rajnikanth et Sripriya.
 Son remake en 2007 : Billa, mettant en scène Ajith Kumar et Nayantara.
 Sa préquelle en 2012 : Billa 2, mettant en scène Ajith Kumar et Parvathy Omanakuttan.

Patronymie 
 Nicole Billa (née en 1996), footballeuse autrichienne

Prénoms 
 Un prénom germanique féminin : Billa.
 Un prénom marocain berbère

Homonymie de titre